Monocaulus är ett släkte av nässeldjur. Monocaulus ingår i familjen Corymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Monocaulus